Sebastian Korda era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Daniel Masur ha sconfitto Maxime Cressy con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Jordan Thompson (quarti di finale)
  Jiří Veselý (quarti di finale)
  Jurij Rodionov (primo turno)
  Oscar Otte (primo turno)

  Tomáš Macháč (semifinale) 
  Maxime Cressy (finale) 
  Mats Moraing (ritirato) 
  Kacper Żuk (primo turno)

Qualificati 

  Johannes Haerteis (primo turno)
  Henri Squire (secondo turno)

  Christopher Heyman (primo turno) 
  Tobias Simon (primo turno)

Lucky loser 

  Alexander Erler (primo turno)
  Aldin Setkic (primo turno)

  Lucas Miedler (secondo turno)

Wildcard 

  Mats Rosenkranz (primo turno)
  Max Hans Rehberg (primo turno)

  Marvin Moeller (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Eckental 2021